

Futebolistas

Jóbson Kleison da Silva Costa (1974) — ex-futebolista brasileiro
Jóbson Leandro Pereira de Oliveira (1988) — futebolista brasileiro
Jobson Souza Santos (1995) — futebolista brasileiro

Artistas

Eddie Jobson (1955) — tecladista e violinista inglês
Jobson Figueiredo (1948) — artista plástico, restaurador e produtor cultural brasileiro

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de prenomes